Байас () — английская фамилия. Известные носители:

 Байас, Лен (1963—1986) — американский баскетболист.
 Байас, Тиффани (род. 1992) — американская баскетболистка.